

Patronyme 

 Famille de Monti

 Anne Georges Augustin de Monti (1753-1788), navigateur français, membre de l'expédition de Lapérouse.
 Bruno Monti (1930-2011), coureur cycliste italien.
 Carlo Monti (1920-2016), athlète italien.
 Carlotta Monti (1907-1993), actrice américaine.
 Charles Monti (1956-) directeur régional de Corse-Matin.
 Eugenio Monti (1928-2008), bobeur italien.
 Giovanni Battista Monti ( ? - 1657), peintre italien baroque de l'école génoise.
 Giovanni Giacomo Monti (1620-1692), peintre baroque italien.
 Luis Monti (1901-1983), footballeur italo-argentin.
 Luisa Monti Sturani (1911-2002), enseignante et écrivaine antifasciste italienne.
 Maria Monti (née en 1935), actrice et chanteuse italienne.
 Mario Monti (1943-), économiste et homme politique italien.
 Michele Monti (1970-2018), judoka italien.
 Nicola Monti (1920-1993), ténor italien.
 Nicola Monti, Ascoli Piceno, (1736-1795), peintre italien.
 Paolo Monti (1908-1982), photographe italien.
 Rodolfo Monti (1948-), joueur de hockey sur gazon argentin.
 Silvia Monti, actrice italienne, épouse de Carlo De Benedetti
 Urbano Monti (1544–1613), cartographe italien.

 Vincenzo Monti (1754-1828), poète, dramaturge et écrivain italien.
 Vincenzo Monti (1941-2002), dessinateur de bande dessinée italien.
 Vittorio Monti (1868-1922), compositeur italien.

Toponyme 

 Monti, hameau des Alpes-Maritimes, faisant partie de la commune de Menton.
 Monti, ville de Sardaigne, dans la Province de Sassari.
 Castelnovo ne' Monti, commune de la province de Reggio d'Émilie dans la région Émilie-Romagne en Italie.
 Monti un rione de Rome
 Monti, un ruisseau du Pays de Herve en Belgique

Voir aussi 
 

Patronyme italien
Homonymie de toponyme